Punta seca, tècnica i estri de gravat
 Punta de coixí, treball artesanal de fil 
 Punta (teixit), tipus de teixit artesanal, ornamental i transparent
 Jugador en punta, en el futbol una denominació sinònima de davanter, vegeu davanter (futbol)

 Punta lítica

 Rem en punta, modalitat de rem, en la qual cada esportista propulsa l'embarcació amb un sol rem
 Efecte punta o efecte corona, fenomen elèctric que es produeix als conductors de les línies d'alta tensió i es manifesta en forma d'halo al seu voltant
 Marro de punta, denominació medieval del joc de les dames
 Punta (ball), tipus de música llatinoamericana
 Castell de la Punta de n'Amer, torre fortificada a Sant Llorenç des Cardassar, Mallorca 
 Geografia: 
 Serrall de la Punta Alta, serra situada al municipi de l'Albagés (Garrigues), amb una elevació màxima de 465,6 m 
 Com a sinònim de cap:
 Punta de Berà, cap de 19 m a Roda de Barà (Tarragonès)
 Punta de s'Agulla, penyal entre la cala de Sant Francesc i la platja de Santa Cristina, entre Blanes i Lloret (La Selva)
 Punta de la Banya, extrem occidental de la península de la Banya, al Delta de l'Ebre
 Punta de la Galera (Torredembarra), a Torredembarra (Tarragonès)
 Punta del Tort, cap de Mallorca al litoral de la Colònia de Sant Jordi (Ses Salines)
 Punta de la Galera (Torroella de Montgrí), cap de Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
 Punta de la Galera (Roses), cap de Roses (Alt Empordà)
 Punta Plana, cap que tanca per l'extrem occidental la Badia de sa Ràpita o de Migjorn, a la costa sud de Mallorca 
 Punta Falconera, cap del litoral de Roses al sud del cap de Creus (Alt Empordà)
 Punta Cana, cap situat a l'est de la República Dominicana, a la província de l'Altagracia
 Punta dels Guíxols, Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) 
 Punta de n'Amer, península de poca extensió a Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca)
 Entitats de població:
 La Punta (València), barri de València
 Punta del Este, ciutat i al departament de Maldonado
 Punta del Diablo, balneari (municipi) de l'Uruguai, al departament de Rocha
 Punta Umbría, municipi de la província de Huelva, a la comunitat autònoma d'Andalusia
 Sa Punta, localitat del municipi de Pals (Baix Empordà)
 San Giovanni la Punta, municipi italià, situat a la regió de Sicília i a la província de Catània 
 Ejido Punta Colonet (Baixa Califòrnia), localitat mexicana a Ensenada, Baixa Califòrnia
 Muntanyes:
 La Punta (Alcanar), muntanya de 85 m a Alcanar (Montsià)
 Punta Alta, diversos topònims
 Punta Carreteret, muntanya de 389 m al municipi de Maials (Segrià) 
 Punta de Barrina, muntanya de 1013 m a Mont-ral (l'Alt Camp)
 Punta de Cabús, muntanya de 456 m a Llardecans (Segrià)
 Punta de Cagueres, muntanya de 222 m a la Granja d'Escarp (Segrià) 
 Punta de Coma-roques, muntanya de 784 m entre Sant Martí de Tous i Santa Maria de Miralles (Anoia)
 Punta de Campflorit, muntanya de 1282 m de la Sénia (Montsià)
 Punta de l'Aigua, muntanya de 1091 m entre Paüls (Baix Ebre) i l'Horta de Sant Joan (Terra Alta) 
 Punta de l'Avenc, muntanya de 1038 m al municipi de la Sénia a la comarca del Montsià 
 Punta de l'Aguda, muntanya de 695 m al municipi dels Omells de na Gaia (Urgell)
 Punta de l'Enderrocada, muntanya de 1302 m al municipi de la Sénia (Montsià)
 Punta de l'Esterrossall, muntanya de 917 m entre els municipis de Paüls i Prat de Comte (Terra Alta)
 Punta de l'Espardenyer, muntanya de 728 m al municipi d'Arnes a la comarca de la Terra Alta
 Punta de l'Hermano, muntanya de 395 m al municipi de la Palma d'Ebre (Ribera d'Ebre)
 Punta de la Barrina, muntanya de 1014 m al municipi de Mont-ral a la comarca de l'Alt Camp
 Punta de la Clota, muntanya de 508 m al municipi dels Torms (les Garrigues)
 Punta de la Cogullada, muntanya de 447 m al municipi de Cabacés a la comarca del Priorat
 Punta de la Devesa (la Sénia), muntanya de 1316 m de la Sénia (Montsià)
 Punta de la Devesa (Cervià de les Garrigues), muntanya de 566 m de Cervià de les Garrigues (les Garrigues)
 Punta de la Font d'Alfara, muntanya de 772 m del Mas de Barberans (Montsià)
 Punta de la Galera (la Morera de Montsant), muntanya de 954 m entre la Morera de Montsant i Ulldemolins (Priorat)
 Punta de la Llobatera, muntanya de 786 m del Mas de Barberans (Montsià)
 Punta de la Puça, muntanya de 1148 m de la Sénia (Montsià)
 Punta de la Senyora, muntanya de 262 m de Flix a la comarca de la Ribera d'Ebre
 Punta de la Torroja, muntanya de 1205 m situada entre la Sénia (Montsià) i Vall-de-roures (Matarranya) 
 Punta de les Airasses, muntanya de 993 m situada a la Serralada Prelitoral al Baix Camp
 Punta de les Barraques, muntanya de 200 m a la Ribera d'Ebre)
 Punta de les Bassetes, muntanya de 514 m entre Torroja del Priorat i la Vilella Alta (Priorat)
 Punta de les Cambres, muntanya de 666 m al municipi de Bellaguarda (les Garrigues)
 Punta de Llardana o pic de Pocets, segon cim més alt dels Pirineus amb 3375 m
 Punta de Ràfols, muntanya de 653 m entre Tarrés i Vinaixa (Baix Penedès) 
 Punta de Sant Miquel, muntanya de 569 m de Vallbona de les Monges (Urgell)
 Punta de Sant Roc, muntanya de 516 m de Cabacés (Priorat)
 Punta de Silvestre, muntanya de 374 m entre Flix i la Palma d'Ebre (Ribera d'Ebre)
 Punta del Beneïdor, muntanya de 615 m de Santa Margarida de Montbui (Anoia)
 Punta del Boixet, muntanya de 1249 m al municipi de la Sénia a la comarca del Montsià
 Punta del Coll de Falenç, muntanya de 497 m a la comarca de les Garrigues 
 Punta del Comellar Gran, muntanya de 712 m entre Senan (Conca de Barberà) i els Omells de na Gaia (Urgell) 
 Punta del Comellar Fonat, muntanya de 450 m dels Omellons (les Garrigues) 
 Punta del Cortana, muntanya de 267 m de Bovera (les Garrigues)
 Punta del Curull, muntanya de 1022 m de la serra de la Llena (Conca de Barberà)
 Punta del Collotet, muntanya de 538 m de La Bisbal de Falset (Priorat) 
 Punta del Dugo, muntanya de 625 m entre Fulleda i Vinaixa (les Garrigues) 
 Punta del Guixar o Lo Guixar, muntanya de 636 metres a la Figuera (Priorat) 
 Punta del Llebreta, muntanya de 869 m al municipi de Cabacés a la comarca del Priorat 
 Punta del Lloro, muntanya de 472 m al municipi de Cabacés a la comarca del Priorat
 Punta del Llurba, muntanya de 1104 m entre La Morera de Montsant i Ulldemolins (Priorat)
 Punta del Marc, muntanya de 913 m a La Pobla de Cérvoles (les Garrigues)
 Punta del Moliner, muntanya de 901 m a Vilanova de Prades (la Conca de Barberà)
 Punta del Peret, muntanya de 1045 m entre La Morera de Montsant i Ulldemolins (Priorat)
 Punta del Pollo, muntanya de 694 m entre els municipis de Perelló i Tivenys al Baix Ebre
 Punta del Ponç, muntanya de 892 m que de Vilanova de Prades (Conca de Barberà) 
 Punta del Purgatori, muntanya de 366 m del Cogul (la Segarra)
 Punta del Romeu, muntanya de 499 m de Pira (Conca de Barberà)
 Punta del Sales, muntanya de 1046 m entre Prades (Baix Camp) i Vallclara (Conca de Barberà)
 Punta del Sec, muntanya de 982 m al municipi de Vilaplana a la comarca del Baix Camp
 Punta del Simeó, muntanya de 354 m entre els municipis del Cogul i Granyena a les Garrigues
 Punta del Xena, muntanya de 408 m de Montblanc (Conca de Barberà)
 Punta del Xifrer, muntanya de 559 m entre Sant Martí de Riucorb i Vallbona de les Monges (l'Urgell)
 Punta del Xoriguer, muntanya de 629 m al municipi de Juncosa a la comarca de les Garrigues
 Punta dels Aranyons, muntanya de 502 m de la Granadella (les Garrigues) 
 Punta dels Cavalls Morts, muntanya de 845 m de Sant Martí de Tous a l'Anoia
 Punta dels Corbs, muntanya de 590 m al municipi de Bellaguarda (les Garrigues) 
 Punta dels Marquesos, muntanya més alta de Cervià de les Garrigues, amb 655 m d'altitud
 Punta dels Pins Carrassers, muntanya de 1061 m entre la Morera de Montsant i Ulldemolins (Priorat)
 Punta dels Sabaters, muntanya de 531 m (Les Garrigues) 
 Punta dels Tous, muntanya de 557 m de La Bisbal de Falset (Priorat)
 Punta dels Vedats, muntanya de 526 m de la Granadella (les Garrigues) 
 Punta Gabarró, muntanya de 3105 m del massís de la Pica d'Estats
 Punta Senyalada, muntanya de 2952 m enclavada al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Alta Ribagorça)